Елпа́тьевский (Елпа́тьевская) — русская, украинская, белорусская, польская фамилия. 

Известные носители
 Елпатьевский, Андрей Валерьянович (1931—2010) — историк-архивист.
 Елпатьевский, Владимир Сергеевич (1877—1957) — советский зоолог, профессор.
 Елпатьевский, Константин Васильевич (1854—1918) — российский педагог, автор ряда учебников.
 Елпатьевский, Сергей Яковлевич (1854—1933) — народоволец, русский, советский писатель, врач.